Oksazolidinedion je organsko jedinjenje, koje sadrži 3 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 101,061 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Амиди 
Оксазолини